Ego (begrip)
 Ik (voornaamwoord), in het Latijn het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud
 Ich in de psychoanalyse
 Eigenwaarde (psychologie) in de volksmond
 De afkorting van ervaringsgericht onderwijs
 Prosper Ego (1927-2015), Nederlands politiek activist
 Luchthaven Belgorod, Russische luchthaven, met IATA-code EGO
 Ego (geslacht), een vissengeslacht

Kunst en cultuur 
 Ego (Beyoncé), een single van Beyoncé uit 2009
 Ego (1979), televisiefilm van Jean-Marie Marcel
 Ego (Willy William), een single van Willy William uit 2015